Дезидерио — многозначный термин, распространён в виде фамилий и прозвищ:

 Дезидерио, Аниелло (род. 1971) — итальянский гитарист-виртуоз.
 Дезидерио — католический церковный деятель XII века.
 Дезидерио да Сеттиньяно (ок. 1430—1464) — итальянский скульптор, работавший в период эпохи Возрождения.
 Монсу Дезидерио — коллективный псевдоним, под которым в историю мирового искусства вошли художники из Лотарингии Франсуа де Номе и Дидье Барра.
 Реджинальд Б. Дезидерио (1918-1950) — офицер армии США, герой Корейской войны.